Il doppio femminile dello  Sony Ericsson Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Katarina Srebotnik  e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma la Srebotnik ha scelto di non partecipare a causa di un infortunio. Ai Sugiyama ha fatto coppia con Daniela Hantuchová, ma ha perso nel primo turno contro Petra Martić e Coco Vandeweghe.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Svetlana Kuznecova e Amélie Mauresmo che hanno battuto in finale Květa Peschke e Lisa Raymond.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (Second turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (quarti)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (finale)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (quarti)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (First turno)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti)
 Yung-Jan Chan /  Francesca Schiavone (ritirate)
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (Second turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone

Sony Ericsson Open 2009